Vogelkopf bezeichnet
 die Pflanzenart Spatzenzunge.
 die Halbinsel Vogelkop im Nordwesten Neuguineas in der indonesischen Provinz Papua Barat.
 Vogelkopf (Kocheler Berge), Berg in den Kocheler Bergen, Bayern